Бојд има више значења:
 Округ Бојд (Кентаки)
 Округ Бојд (Небраска)
 Бојд (Монтана)
 Бојд (Тексас)
 Бојд (Висконсин)
 Бојд (Минесота)